Neun-Drachen-Wand () steht für:
 Neun-Drachen-Wand (Verbotene Stadt) der Verbotenen Stadt in Peking
 Neun-Drachen-Wand (Beihai-Park) des Beihai-Parks in Peking
 Neun-Drachen-Wand (Datong) von Datong in Shanxi
 Neun-Drachen-Wand (Pingyao) im Wen-Tempel von Pingyao in Shanxi
 Neun-Drachen-Wand (Yaumatei) im Stadtteil Kowloon in Hongkong